Marie de Clèves peut désigner :
 Marie de Clèves (1426-1487), duchesse d’Orléans (1426 - 1487) ;
 Marie de Clèves (1553-1574), princesse de Condé (1553 - 1574).
Homonymie dynastique